Пётр Кудряшов:
 Кудряшов, Пётр Егорович (1910—1976) — полный кавалер ордена Славы, в годы Великой Отечественной войны сапёр 478-го отдельного сапёрного батальона, старшина.
 Кудряшов, Пётр Михайлович (1797—1827) — русский писатель, фольклорист.